Соревнования по биатлону в эстафете на зимних Олимпийских играх 1988 года прошли 26 февраля.

До этого старта команда СССР побеждала во всех эстафетах начиная с первой в 1968 году. Основным её конкурентами перед стартом считалась команда ГДР, которая неизменно занимала 1-2 места на последних чемпионатах мира. Однако уже на первой стрельбе восточногерманский биатлонист Юрген Вирт смог поразить только 2 мишени и отправился на 3 штрафных круга. В результате, после первого этапа команда ГДР занимала 12-ю позицию с отставанием от лидеров почти в 2 минуты и, несмотря на старания партнеров на оставшихся этапах, не смогла подняться выше 5-го места. 

По итогам первого этапа довольно неожиданно лидерство захватила команда Австрии, на втором месте шла команда Италии, а сборная СССР занимала лишь третью позицию. Правда разрыв между 1-м и 4-м местом, на котором расположилась команда ФРГ, был незначительным и составлял 10 секунд. Команды занявшие первые четыре места по итогам 1-го этапа и повели борьбу за медали. После 2-го этапа определился явный фаворит в борьбе за первое место. Советский биатлонист Сергей Чепиков уверенно опередил своих конкурентов по этапу и обеспечил команде СССР комфортное преимущество равное почти минуте. На оставшихся этапах сборная СССР сохранила отрыв и уверенно заняла 1-е место. Остальные претенденты на награды, на протяжении всей гонки, держались довольно кучно и конкурировали друг с другом, практически, до финиша. В итоге, «лишней» оказалась уверенно стартовавшая команда Австрии, а 2-е и 3-е место заняли, соответственно, сборные ФРГ и Италии.

Таким образом сборная СССР выиграла эстафету в 6-й раз подряд. С учётом того, что Игры 1988 года стали последними для сборной СССР, то она осталась непобеждённой.

Ссылки 
 XV Olympic Winter Games:  Official Report стр. 560-561
 Результаты соревнований на сайте IBU
 Результаты гонки на сайте sports-reference.com